Pilette est le patronyme de plusieurs personnes :

 Théodore Pilette (1883-1921), pilote automobile belge ;
 André Pilette (1918-1993), pilote automobile belge, père du suivant ;
 Teddy Pilette (1942-), pilote automobile belge, fils du précédent ;
 Émile Pilette (1844-19?), architecte du Nord de la France, père d'Edmond ;
 Edmond Pilette (1882-1973), architecte français oeuvrant à Toulouse.

Pilette désigne également une plante :
Pilette, plante hémicryptophyte des sous-bois d'Europe.

Homonymie de patronyme